Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди женщин (быстрая программа) 2010 прошёл в Таллинне, 14 сентября 2010 года одновременно с турниром мужчин.

8 участников, 7 туров, Круговая система.

Победила Каари Вайнонен, набравшая 10 очков из 14 возможных, Кади Вески — вторая, Марика Азоян — третья (по 9 очков).

Таблица

Тривия 
Днем ранее, 13 сентября, состоялся аналогичный турнир в 100клеточные, где уже 1 место заняла Кади Вески, а второе Каари Вайнонен.

Ссылки 
Eesti 2008. a. meistrivõistlused kiirkabes (64) на вики-сайте kabeliit.ee http://www.kabeliit.ee/index.php/Eesti_2008._a._meistriv%C3%B5istlused_kiirkabes_%2864%29

2010 год в шашках
Спортивные соревнования в Таллине
События 14 сентября
Чемпионаты Эстонии по русским шашкам